Plusieurs villes ou communes d'Europe possèdent une rue de l'Ange (ou un autre type de voirie).

Rue de l'Ange, à Fleurus.
 Rue de l'Ange, à Gembloux.
 Rue de l'Ange, à Marcinelle (Charleroi).
 Place et Rue de l'Ange, à Namur.
 Rue de l'Ange, à Nivelles.

Rue de l'Ange, à Clermont-Ferrand.
 Rue de l'Ange, à Colmar.
 Rue de l'Ange, à Orléans.

Ange